Holczabek ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Holczabek (1918–2001), österreichischer Hochschullehrer und Gerichtsmediziner
 Wilhelm Johann Holczabek (1843–1936), österreichischer Schriftsteller